— один из четырёх синнокэ, ветвей императорской семьи в Японии, которые до 1947 года имели право претендовать на Хризантемовый трон после угасания основной императорской линии.

Дом Арисугава-но-мия был основал принцем Ёсихито, седьмым сыном императора Го-Ёдзэя (1572—1617), правившего в 1586—1611 годах. Первоначально дом назывался Такамацу-но-мия. Дом изменил своё название на Арисугава-но-мия после того, как принц Нагахито (1638—1685), 2-й глава дома (1647—1654), был возведён на императорский престол под именем Го-Сай (1655—1663).

Представители дома Арисугава-но-мия традиционно занимались обучением наследников престола искусству каллиграфии и стихосложения. После Реставрации Мэйдзи представители дома Арисугава-но-мия играли важную роль в японских военных кругах.

Линия Арисугава прервалась в 1913 году, когда после смерти Арисугавы Такэхито (1862—1913), 10-го главы дома Арисугава (1895—1913), не осталось наследников мужского пола. Его единственный сын Арисугава Танэхито (1887—1908) скончался при жизни отца от аппендицита. Император Тайсё, друг Арисугавы Такэхито, решил возродить титул Арисугава-но-мия. Принц Нобухито (1905—1957), третий сын императора Тайсё, в 1913 году получил титул Такамацу-но-мия (ранее Арисугава-но-мия). 3 февраля 1987 года после смерти 82-летнего бездетного Нобухито, принца Такамацу, дом Арисугава-Такамацу прервался.

В 2003 году появился самозванец, объявивший себя внебрачным сыном принца Нобухито и претендовавший на титул Арисугава-но-мия, который украл большую сумму денег.

※ Согласно Закону об императорском доме, после смерти принца-найсинно, не оставившего наследников мужского пола, княжеский дом считался прервавшимся. Принц Нобухито получил титул Такамацу-но-мия (первое название Арисугава-но-мия). Поэтому Принц Нобухито считался не одиннадцатом принцем Арисугава-но-мия, а первым принцем Такамацу-но-мия.

Примечания

Литература 
 Keane, Donald. Emperor Of Japan: Meiji And His World, 1852—1912. Columbia University Press (2005). 
 Lebra, Sugiyama Takie. Above the Clouds: Status Culture of the Modern Japanese Nobility. University of California Press (1995).

Ссылки 
 ARISUGAWA